Iterlakasik bezeichnet:
 Iterlakasik (Bucht, Neria), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlakasik (Bucht, Tasiusaq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlakasik (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland